Trinisaura est un genre éteint de dinosaures ornithopodes découvert dans les niveaux inférieurs de la Formation de l'île Snow Hill (Crétacé supérieur, étage du Campanien) sur l'Île James-Ross, en Antarctique. 

Ce genre est représenté par une seule espèce, Trinisaura santamartaensis.

L'espèce a été décrite en 2013 par une équipe de paléontologues argentins. Le nom du genre est donné en l'honneur du géologue Trinidad Diaz. Le nom de l'espèce se réfère à la Santa Marta Cove (crique Santa Marta), site proche d'où le spécimen fut trouvé en 2008 par Rodolfo Coria et Juan Moly. Cette découverte fut publiée cette même année.

L'holotype, nommé MLP 08-III-1-1, est composé d'un squelette partiel sans crâne d'un individu subadulte. La longueur de celui-ci a été estimée à  à partir de celle de son fémur.

Classification 
En 2013, l'analyse phylogénétique de Coria et ses collègues classe Trinisaura parmi les ornithopodes, proche des genres Gasparinisaura et Talenkauen :

La découverte postérieure de plusieurs dinosaures ornithopodes en Antarctique et en Patagonie a conduit à une révision de la phylogénie de ces animaux.

En 2016, S. Rozadilla  classent Trinisaura dans un groupe basal d'iguanodontes :

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 .

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ornithischien (nom scientifique)
Ornithopoda
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure de l'Antarctique
Paléontologie en Antarctique
Taxon fossile décrit en 2013